Kollekt kan have flere betydninger:

Kollektbøn - en type kristen bøn
Kollekt (indsamling) - en indsamling til kirkelige formål